Alphonsus de Guimaraens (1870-1921) – poeta brasiliano
 Berta Guimaraens (1929-2016) – scrittrice spagnola
 Bruce Duncan Guimaraens (1935-2002) – produttore di vino portoghese
 Florentino Guimaraens (1894-1959) – politico uruguaiano
 Marin José Guimaraens (1987) – calciatore paraguaiano